Para může znamenat:

 Para – řeka v Rusku
 para ořech
 para – nižší měnová jednotka historické turecké liry nebo dnešního srbského dináru
 para- – předpona v cizích slovech znamenající vedle, při, spolu, příp. skrze či proti (viz některé články začínající na „Para“)
 p- (čteno para) – v chemii názvoslovná předpona označující dvě protilehlé polohy (1,4) benzenového jádra (nebo benzenoidního heterocyklu)